Pawlikówka – część wsi Stanisław Górny w Polsce, w województwie małopolskim, w powiecie wadowickim, w gminie Wadowice
 Pawlikówka – wieś na Ukrainie, w  obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie kałuskim